Miejscowości w USA:
 Robbins – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sutter
 Robbins – jednostka osadnicza w stanie Tennessee, w hrabstwie Scott
 Robbins – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Robbins – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Moore
 Tony Robbins – amerykański doradca życiowy.